

Населені пункти та їхні частини

 Чапле — село в гміні Пельґжимка Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Чапле — село в гміні Свеце Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Чапле — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Чапле — село в гміні Плужниця Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Чапле — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства
 Чапле — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Чапле — село в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства
 Чапле — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Чапле — частина села Любомеж у гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Чапле — осада в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Чапле — осада в гміні Свешино Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки